Kenney může být:

příjmení
 Michael Kenney (* 1953) – americký hudebník
 Sean Kenney (* 1944) – americký herec a fotograf

křestní jméno
 Kenney Jones (* 1948) – anglický rockový bubeník